Серге́й Ры́жиков:
 Рыжиков, Сергей Александрович (род. 1960) — советский и российский тренер по боксу.
 Рыжиков, Сергей Викторович (род. 1980) — российский футболист, тренер.
 Рыжиков, Сергей Владимирович (род. 1972) — российский предприниматель.
 Рыжиков, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский космонавт, Герой Российской Федерации.